Sucha dolina – dolina w Wielkiej Fatrze na Słowacji (górna część Doliny Rewuckiej)
 Dolina Sucha Bielska (słow. Suchá dolina) – dolina w Tatrach Bielskich
 Dolina Sucha Jaworowa (słow. Suchá dolina) – dolina w Tatrach Wysokich
 Dolina Sucha Sielnicka (słow. Suchá dolina) – dolina w Tatrach Zachodnich
 Dolina Sucha Orawicka (słow. Oravická Suchá dolina, Suchá dolina) – dolina w Tatrach Zachodnich
 Dolina Sucha Ważecka (słow. Suchá dolina) – dolina w Tatrach Wysokich
 Dolina Sucha Zuberska (słow. Suchá dolina) – dolina w Tatrach Zachodnich
 Dolina Stwolska (słow. Štôlska dolina, Suchá dolina) – dolina w Tatrach Wysokich